

Architettura 
New Amsterdam Theatre – teatro di New York

Geografia 
 New Amsterdam – denominazione in inglese della colonia olandese che diventò New York (Stati Uniti d'America)
 New Amsterdam – città della Guyana
 New Amsterdam – città dell'Indiana (Stati Uniti d'America)

Musica 
 New Amsterdam: Live at Heineken Music Hall 2003 – album dal vivo dei Counting Crows del 2006

Televisione 
 New Amsterdam – serie televisiva statunitense del 2008 della Fox
 New Amsterdam – serie televisiva statunitense del 2018 della NBC